Sezóna 2014/2015 byla 67. sezónou Německé ligy ledního hokeje. Vítězem ligy se stal tým Adler Mannheim.

Tabulka Základní části

Play off

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky ligy

Německá hokejová liga
Lední hokej v roce 2014
Lední hokej v roce 2015